Skladište može biti:

Skladište na kopnu
Brodsko skladište
Skladište u zrakoplovu